To je seznam mest v Švici. Občine, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev, se označuje kot mesta (nemško: Städte, francosko: villes, italijansko: città).

Največje aglomeracije 
 Zürich
 Geneva (Ženeva)
 Basel
 Bern /Berne
 Lausanne
 Luzern/Lucerne
 St. Gallen
 Winterthur 
 Lugano
 Baden-Brugg
 Olten-Zofingen
 Biel /Bienne
 Neuchâtel/Neuenburg

Seznam mest 
To je abecedni seznam mest, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev in mest, ki imajo mestni status iz zgodovinskih razlogov. 

 Krepko so označena mesta imajo več kot 10.000 prebivalcev in zgodovinskimi mestnimi pravicami. 
 Ležeče  so označena mesta imajo manj kot 10.000 prebivalcev, a z zgodovinskimi mestnimi pravicami oziroma statusom trgovskega mesta (ta so označena z 1).
 Ostala mesta imajo samo več kot 10.000 prebivalcev. Mesta, ki so izgubila mestne pravice so označena z 2.

Švica